Myton kan henvise til:

Stednavne 
 Myton (Utah) i Duchesne County, Utah
 Myton-on-Swale i North Yorkshire

Personer 
 Fred Myton (1885–1955), amerikansk manuskriptforfatter
 Neville Myton (1946–2021), jamaicansk mellemdistanceløber

Se også 
 Slaget ved Myton i 1319, del af de skotske uafhængighedskrige
 Mytton